Ligature, en typographie, fusion de deux caractères – les graphèmes « æ » et « œ » par exemple.
 Ligature, en organologie, élément de certains instruments à anches tels que la clarinette ou le saxophone. 
 Ligature, en médecine, lien permettant de panser une plaie.
 Ligature tirant, en notation phonétique, signe diacritique combinant deux symboles.
 Ligature, en arboriculture, technique visant à orienter la croissance d'un bonsaï.
 Ligature, en génie civil, élément mécanique permettant d'attacher des barres d'armature entre elles.
 ligature, en monnaie fiduciaire métallique, chaîne(tte) ou corde(lette) ou enfilage de pièces trouées (genre sapèque, sou ou type Lindauer).